Hugo Carrillo es el nombre y apellido de varias personas:
 Hugo Carrillo (artista): artista guatemalteco;
 Hugo Carrillo (político): político peruano;
 Víctor Hugo Carrillo: intelectual y antropólogo peruano.